Петров Михайло Назарович (1826—1887) — мордовський історик.
 Петров Михайло Петрович (1905—1955) — удмуртський письменник, автор роману «Старий Мултан».
 Петров Михайло Петрович (1898—1941)  — радянський воєначальник, генерал-майор, командувач військами Брянського фронту в роки Другої світової війни.
 Петров Михайло Платонович (1906—1978) — радянський фізикогеограф і ботанік, академік АН Туркменістану (1951), дослідник пустель Середньої та Центральної Азії.